

Patronyme 

 Janni Goslinga (née en 1969), actrice néerlandaise ;
 Juda Goslinga (né en 1971), acteur néerlandais ;
 Sicco van Goslinga (1664-1731), homme politique et diplomate néerlandais.